IKL kan syfta på

 IKL – ett extremt högerparti (finska: Isänmaallinen kansanliike) i Finland, som grundades 1932 och förbjöds 1944, se Fosterländska folkrörelsen
 IKL– den polis- och SS-myndighet som förvaltade och drev de nazistiska koncentrationslägren (tyska: Inspektion der Konzentrationslager), se Inspektion av koncentrationslägren